Макассар — крупнейший город острова Сулавеси в Индонезии.
 Макасары — народ этого острова.
 Макассар (ЮАР) — город в Западно-Капской провинции ЮАР.
 Макассар — одно из названий эбенового дерева.
 Mакассар — тип десантно-вертолётных кораблей-доков ВМС Индонезии.